Qeqertakullak bezeichnet:
 Qeqertakullak (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qeqertakullak (Insel, Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland